Bethel Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Cemetery (Denton, Arkansas), NRHP-ID 11000354
 Bethel Cemetery (Kingston, Tennessee), NRHP-ID 06000547